

Littérature 

 Fall from Grace, titre anglais du roman Fortitude de 1985 de Larry Collins ;
 Fall From Grace: The Failed Crusade of the Christian Right, roman de 1990 de  ;
 Fall from Grace, roman de 1993 d'Andrew Greeley ;
 Fall from Grace, roman de 2015 de .

Musique

Albums 

 Fall from Grace est un album de Death Angel, sorti en 1990 ;
 Fall from Grace est un album du groupe danois Infernal, sorti en 2010 ;

Chansons 

Fall from Grace est une chanson d'Amanda Marshall ;
Fall From Grace est une chanson des Babyshambles de 2013, présente sur l'album Sequel To The Prequel ;
Fall from Grace est une chanson de Future Islands de 2014, présente sur l'album Singles.

Films 

Fall from Grace est un téléfilm réalisé en 1990 par Karen Arthur ;
A Fall from Grace, titre original de Rupture fatale, un film de 2020, réalisé par Tyler Perry.